Hyperplanning est un logiciel de gestion destiné à l’enseignement supérieur et aux organismes de formation. Créé en 1995 par l’éditeur privé marseillais Index Éducation, le logiciel évolue chaque année avec une nouvelle version proposée courant janvier. 

Il est aujourd’hui utilisé dans 300 établissements en France (universités, CFA, écoles privées).

Hyperplanning est disponible en version monoposte et en version réseau. Une application complémentaire (Hyperplanning.net) permet de publier et saisir les données sur Internet à travers des espaces dédiés (scolarité, enseignant, étudiant, etc.).

Principales fonctionnalités 
 Planning interactif
 Gestion des salles avec réservation
 Absences des étudiants : saisie des appels et suivi
 Notation des étudiants : notes, ECTS et édition de relevés
 Gestion des stages et des entreprises

Format de fichier 
Les fichiers Hyperplanning portent l’extension .hyp.

Interconnexions possibles 
 Import/Export automatisés avec MySQL, Oracle, SQL, LDAP, fichier texte
 Intégration dans un ENT par authentification LDAP (avec HYPERPLANNING cas)
 Service Web disponible pour des développements personnalisés

Compatibilité 
Comme tous les logiciels Index Éducation, l’environnement Windows est préconisé. Hyperplanning peut être utilisé sur un poste Mac ou Linux mais uniquement via des émulateurs.

Voir aussi

Articles connexes 
 EDT
 PRONOTE

Liens externes 
 Site officiel

Références 

Logiciel pour Windows
Plate-forme pédagogique